Mota’ain oder Motaain steht für:
 Mota’ain, osttimoresisches Dorf in der Gemeinde Bobonaro
 Motaain (Osttasifeto), indonesisches Dorf im Distrikt Osttasifeto (Westtimor)
 Motaain (Westmalaka), indonesisches Dorf im Distrikt Westmalaka (Westtimor)